Carlos Andrés Pérez Rodríguez – politico venezuelano
 Florentino Pérez Rodríguez – imprenditore spagnolo
 Luis Pérez Rodríguez – ex ciclista su strada spagnolo
 Pablo Pérez Rodríguez – calciatore spagnolo